Muddy Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Muddy Fork Township (Howard County, Arkansas)
 Muddy Fork Township (Pike County, Arkansas)